Yeni yol – centro abitato dell'Azerbaigian
 Yeni yol – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian